Mayerhofen Airport är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Mayerhofen Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Mayerhofen Airport är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Mayerhofen Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Moschitzberg,  meter över havet,  km sydväst om Mayerhofen Airport. Närmaste större samhälle är Friesach,  km sydost om Mayerhofen Airport. 

I omgivningarna runt Mayerhofen Airport växer i huvudsak blandskog. Runt Mayerhofen Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kärnten